Park Hill e Park Hills podem remeter aos seguintes artigos da Wikipédia:

Park Hill (Oklahoma)
Park Hills (Kentucky)
Park Hills (Missouri)
Ou ainda:
Beacon Hill Park
View Park-Windsor Hills

Desambiguações de topônimos